Gunung Tumpeng (Karangrayung)
 Gunung Tumpeng (Suruh)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing